Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Odin d’après le dieu Odin dans la mythologie nordique. Un sixième a été commandé, mais plus tard annulé :

 Le  était un vaisseau de troisième rang de 74 canons, capturé aux Danois lors de la seconde bataille de Copenhague en 1807. Il a été utilisé pour le service portuaire à partir de 1811 et a été vendu en 1825.
 Le  est une frégate à vapeur à roues à aubes, lancée en 1846 et vendue en 1865.
 Le  était un Sloop-of-war, lancé en 1901 et vendu en 1920. En 1920 il a emmené le sultan somalien Mohamoud Ali Shire aux Seychelles, où il a été condamné à l’exil.
 Le  est un sous-marin de classe Odin lancé en 1928. Il a été coulé par des navires italiens en 1940.
 Le HMS Odin devait être un dragueur de mines de classe Algerine, mais il a été annulé en 1944.
 Le  est un sous-marin de classe Oberon, lancé en 1960 et ferraillé en 1991.

Notes et références 

Odin